Ta' det tillbage er  Alexs andet album, udgivet 2006.

Spor 

Album fra 2006